Cruce de los Andes puede referirse a:

El Cruce de los Andes es el cruce de la Cordillera de los Andes realizado por José de San Martín. Algunas obras de ficción basadas en el evento histórico comparten dicho nombre.
 Cruce de los Andes (1883) se refiere al cruce de los Andes peruanos que realizó Andrés Avelino Cáceres, durante la guerra del Pacífico.
 Revolución: El cruce de los Andes, película de 2010 protagonizada por Rodrigo de la Serna.
 Mampato: El cruce de los Andes, historieta chilena.